Депозитарій (від  — сховище):
 Депозитарій цінних паперів — професійний учасник ринку цінних паперів, що здійснює послуги із зберігання сертифікатів цінних паперів і здійснює послуги з обліку переходу прав власності на цінні папери.
 Депозитарій міжнародного договору — в міжнародному праві держава або міжнародна організація, що узяли на себе зобов'язання зберігати текст міжнародного договору, документи про його ратифікацію і так далі.  
 Депозитарний банк — банк, що здійснює зберігання цінних паперів і інших фінансових активів клієнтів, а також управління цими цінними паперами.

Література 
 О. В. Буткевич. Депозитарій // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. /Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К: Знання України, 2004 — Т.1 — 760с. ISBN 966-316-039-X

Посилання 
 Депозитарій  //